BQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bubaque (Guinea-Bissau)